Подпольное — название населённых пунктов:

Россия 
 Подпольное — посёлок в составе города Воронеж Воронежской области.

Украина 
 Подпольное — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.